Список растений, занесённых в Красную книгу Казахстана, был утверждён постановлением Правительства Республики.

Список включает 387 видов растений, 13 видов грибов и один вид лишайников.

См. также 
 Флора Казахстана

Примечания 

Флора Казахстана
Растения
Казахстан